The Life of a Fireman – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Selig Polyscope
 The Life of a Fireman – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation